Maria von Hoya ist der Name folgender Personen:

* Maria von Hoya (1508–1579), Gattin von Joost von Bronckhorst  
 Maria von Hoya (1534–1612), Gattin von Hermann Georg von Limburg-Styrum